Ričice je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Lovinac, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 114 stanovnika te 59 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Lovinac